Pesé ist einer der sieben Distrikte (distritos) in der Provinz Herrera in Panama. Die Einwohnerzahl betrug nach der Volkszählung im Jahr 2010 12.397 Personen, davon lebten 2.565 in der Hauptstadt Pesé. Der Distrikt umfasst eine Fläche von 289 km².

Gliederung 
Der Distrikt Pesé ist administrativ in acht Corregimientos unterteilt:

 Pesé (Hauptstadt)
 Las Cabras
 El Pájaro
 El Barrero
 El Pedregoso
 El Ciruelo
 Sabanagrande
 Rincón Hondo

Einzelnachweise 

Provinz Herrera